Miejscowości w USA:
 Blacksburg – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Cherokee
 Blacksburg – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Montgomery